Internationale Hygiene-Ausstellung steht für folgende Ausstellungen:
 I. Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden, siehe Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911
 II. Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden, siehe Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1930